Les années 2080 commenceront le lundi  et se termineront le samedi .

Évènements prévus ou attendus 

+2080
 
Article court dans une nomenclature